La Lliga de Campions de la UEFA 2002-03 fou l'edició número quaranta-vuit de la història de la Copa d'Europa i l'11a sota el nom de Lliga de Campions. El Reial Madrid defensava el títol aconseguit en l'edició 2001-2002. El campionat va ser guanyat pel Milan en una final molt disputada contra la Juventus FC que s'hagué de resoldre als penals.

Fase de classificació

Primera ronda de classificació 

|}

Segona ronda de classificació 

|}

¹Partit jugat a l'Estadi GSP de Nicòsia, Xipre després que la UEFA prohibís partits internacionals a Israel.

Tercera ronda de classificació 

|}

¹Partit jugat a Sofia, Bulgària després que la UEFA prohibís partits internacionals a Israel.

Primera fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Segona fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Quarts de final

Semifinals

Final 

Lliga de Campions
Competicions futbolístiques del 2002
Competicions futbolístiques del 2003